Unter einem Wasserstoffion versteht man
 das positiv geladene Wasserstoffion H+ im Sinne der Chemie, siehe Proton (Chemie)
 das positiv geladene Wasserstoffion H+ im Sinne der Physik, siehe Proton
 das negativ geladene Hydridion H− in der Stoffklasse der Hydride
 das negativ geladene Wasserstoffion H-, also ein Wasserstoffatom mit zwei Elektronen
 das positiv geladene Wasserstoff-Molekülion H2+, siehe Diwasserstoff-Kation